Prowadzenie – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez mężczyzn na 16. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Esforta Arena w japońskim mieście Hachiōji w dniach 14–15 sierpnia 2019. Mistrzem świata w konkurencji prowadzenia został Czech Adam Ondra, srebrny medal przypadł Niemcowi Alexandrowi Megosowi, a brązowy zdobył Austriak Jakob Schubert.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 14 sierpnia o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 15 o godz 15:00.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 99 wspinaczy sportowych. Polskę reprezentował Marcin Dzieński, który zajął 89 miejsce w  prowadzeniu.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
99 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 26 wspinaczy z najlepszymi wynikami, którzy następnie walczyli o występ w finale. W finale o medale wałczyło 8 zawodników.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też  

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyzn